Lahoz ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Mateu Lahoz (* 1977), spanischer Fußballschiedsrichter
 Joaquín Gimeno Lahoz (* 1948), spanischer Geistlicher, Bischof von Comodoro Rivadavia